Collor peut désigner :
 le Président Collor - Fernando Collor de Mello, né en 1949, président de la République du Brésil de 1990 à 1992,
 Lindolfo Collor, une ville brésilienne.

Homonymie